Broz (Broz, Broosz, Brosz, Bros, Broos) su hrvatska plemićka obitelj.

Spominju se 1701 i 1731. kao predijalci u Varaždinskim Toplicama na prediju Poszrednicza koji danas pripada mjestu Jalševcu Svibovečkom, a dijelom mjestu Leskovcu Topličkom i danas nosi ime Brozi po toj obitelji. 
U popisu plemića Zagrebačke županije iz 1842. spominje se Andrija Broz iz Plešivice.

Postoje dvije prestpostavke o podrijetlu ove obitelji: prva - da su iz Bosne, a druga da su češkog podrijetla.

Literatura
HR-NAZ: Repertorum actorum Capit. Zagrab. 1701-1774., Fasc 1 № 160
HR-NAZ: Repertorum actorum Capit. Zagrab. 1701-1774., Fasc 13 № 24
HR-HDA-34: Zagrebačka županija, Elenchus Praelatorum Magnatum et Nobilium Inclyti Comitatus. Zagrabiensis anno 1842., kutija 419

Hrvatsko plemstvo
Hrvatske plemićke obitelji